El término Huidobro puede referirse a:

Lugares
 Huidobro, entidad menor de la Provincia de Burgos.
 Villa Huidobro, localidad argentina de la provincia de Córdoba, nombrada en homenaje a José Ruiz Huidobro.

Personas
 Huidobro, apellido toponímico.

Artistas
 Vicente Huidobro (1893-1948), poeta chileno.
 Norma Huidobro (1949-), escritora argentina.
 Francisco Huidobro (1970-), músico mexicano.
 Micky Huidobro (1974-), músico mexicano.

Políticos, militares y religiosos
 Eleuterio Fernández Huidobro (1942-2016), político uruguayo.
 Manuel Bernal de Huidobro (S.XVIII), gobernador de la provincia de Sonora y Sinaloa en México de 1734 a 1741.
 Pascual Ruiz Huidobro (1752-1813), gobernador colonial español de Montevideo.
 José Ruiz Huidobro (1802-1842), militar argentino de origen español, sobrino del anterior.
 Fernando Huidobro Polanco, jesuita español, capellán de la Legión.
 Sergio Huidobro Justiniano (25 de diciembre de 1921), almirante y embajador chileno.